Сеноманский ярус (сеноман) — самый нижний ярус верхнего мела. Индекс — K2s, короткое обозначение — Cen. Включает породы, образовавшиеся в течение сеноманского века. Этот век продолжался от 93,9 до 100,5 млн лет назад (всего 6,6 млн лет), наступил вслед за альбским веком и сменился туронским.

Данный ярус впервые выделил Альсид д’Орбиньи в 1847 году в Центральной Франции. Название происходит от Cenomanum — латинского названия города Ле-Ман.

В Западной Сибири сеноманский ярус содержит уникальные месторождения природного газа, из которых в настоящее время производится бо́льшая часть добычи российского газа. Содержит газ, состоящий почти исключительно из метана, не требующий переработки и наиболее дешёвый. Глубина залегания от 650 до 1700 метров. Вода, добываемая в этом регионе из отложений этого яруса, используется там в нефтедобыче.

См. также 
 Сеномано-туронское пограничное биотическое событие — аноксическое событие, вымирание, связанное с недостатком кислорода в позднем меловом периоде

Примечания 

Меловой период
Геологические ярусы
Природный газ